Фёклабрук (нем. Vöcklabruck) — многозначный термин.

 Фёклабрук — окружной центр в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Фёклабрук (округ) — округ в Австрии.
 Фёклабрук (футбольный клуб) — австрийский футбольный клуб из одноимённого города.